Суперліга Данії сезону 2005–2006 — 16-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном вп'яте став Копенгаген.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 
 Суперліга Данії на rsssf  

2005-2006
Данія
Данія
2005 у Данії
2006 у Данії